Юламан Кушаев  (около 1729 — 1774) — участник Крестьянской войны 1773—1775 годов в чине генерала.

Биография 
Юламан Кушаев родом из башкир Кара-Табынской волости Сибирской дороги, старшина Кара-Табынской волости Исетской провинции Оренбургской губернии, офицер русской армии.

В декабре 1773 года принял участие в Башкирском восстании, возглавив движение в  Исетской провинции.

В январе—феврале 1774 года вместе с И. Н. Грязновым участвовал в осаде и захвате Челябинской крепости.

Получил генеральское звание. По словам Салавата Юлаева, Пугачёв, уходя с Уральского региона в Поволжье, оставил во главе повстанческого движения Кушаева.

В составе Главного войска Е. И. Пугачёва участвовал в 1774 году в боях против правительственных войск под командованием И. И. Михельсона:
 3 июня — около деревни Верхние Киги (ныне Кигинский район Республики Башкортостан);
 5 июня — около деревни Уразметово Тырнаклинской волости Сибирской дороги, против команд подполковника А. В. Папава;
 11 июня — около Ачитской крепости Пермской провинции (ныне пгт Ачит Свердловской области);
 19—21 июня — осада и взятие Осы;
 12 и 15 июля — сражения около Казани. 

С конце июля 1774 года с Базаргулом Юнаевым противодействовал продвижению воинских команд полковника Е. А. Ступишина по Зауралью.

22 ноября 1774 года был захвачен в плен и доставлен в Челябинскую крепость к подполковнику И. Л. Тимашеву.

Литература 
 Гвоздикова И. М. Салават Юлаев. Исследование документальных источников. Уфа, 1982.
 Крестьянская война 1773-75 гг. на территории Башкирии: Сб. док. Уфа, 1975.
 Лимонов Ю. А., В. В. Мавродин, В. М. Панеях. Пугачев и пугачевцы. Л., 1974.
 Материалы для истории Пугачевского бунта // Пермский сборник. М., 1860. Кн. 2.

Ссылки 
 
 ЮЛАМАН КУШАЕВ 

Родившиеся в Башкортостане
Умершие в Челябинске
Предводители башкирских восстаний
Участники восстания Пугачёва